Corno ima više značenja:
 Corno, Cuneo
 Corno, Torino
 Corno, Verona